Brega peut désigner selon le contexte :

 la ville libyenne de Marsa El Brega
 la musique brésilienne de Brega (musique)
 le royaume de Brega dans l'Irlande médiévale